Motociklistična Velika nagrada Portugalske 2007 je bila štirinajsta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2007. Potekala je 16. septembra 2007.

Razred MotoGP

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2007
2007